

Chimica 
 PHB – Poli-β-idrossibutirrato, polimero appartenente alla classe dei poliesteri.

Codici 
 PHB – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Parnaiba (PI) (Brasile)

Altro 
 PHB – Per-Hop Behaviour, componente della tecnologia Diffserv.
 PHB – Pointy-haired Boss, personaggio della striscia Dilbert